Deep Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deep Springs (Kalifornien)
 Deep Springs (Kentucky)
 Deep Springs (Tennessee)
 Deep Springs (Virginia)

Siehe auch:
 Deep Springs College in Kalifornien